De 73e Motorcross der Naties werd verreden op 28 en 29 september 2019 in het Nederlandse Assen, op het bekende TT-Circuit.

Van alle deelnemende landen mochten de twintig besten uit de kwalificaties deelnemen aan de finale. Negentien landen plaatsten zich via de kwalificaties op zaterdag, het twintigste land via de B-finale op zondagochtend. Elke ploeg bestond uit drie rijders: één in de MXGP-klasse, één in de MX2-klasse, en één in de "Open" klasse, dus met vrije keuze van motor. De wedstrijd bestond uit drie reeksen waarin telkens twee rijders per land uitkwamen: resp. MXGP + MX2, MX2 + Open, en MXGP + Open. De puntenstand per land was de som van de vijf beste resultaten die de rijders in de reeksen behaalden, het slechtste resultaat werd geschrapt.

Selectie België en Nederland
: Jeremy Van Horebeek (MXGP), Jago Geerts (MX2) en Kevin Strijbos (Open).
: Jeffrey Herlings (MXGP), Calvin Vlaanderen (MX2) en Glenn Coldenhoff (Open).

Deelnemerslijst

Trainingen 
De trainingen worden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Kwalificatiereeksen 
De kwalificatiereeksen worden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Uitslagen Reeksen

MXGP + MX2

MX2 + Open

MXGP + Open

Eindstand 

Motorcross der Naties
Motorcross in Nederland
Sport in 2019
Sportevenement in Assen